Edessa ist der Name

 einer Stadt in Griechenland, siehe Edessa (Griechenland)
 einer historischen Stadt in Mesopotamien, heute Şanlıurfa, Türkei
 einer Grafschaft zur Zeit der Kreuzzüge, siehe Grafschaft Edessa
 einer Gattung in der Familie der Baumwanzen (Pentatomidae), siehe Edessa (Gattung)

Edessa ist der Name folgender Titular(erz)bistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Edessa in Macedonia (ital.: Edessa di Macedonia)
 Edessa in Osrhoëne (ital.: Edessa di Osroene) 
 Edessa in Osrhoëne dei Siri (ital.: Edessa di Osroene dei Siri) 
 Edessa in Osrhoëne dei Greco-Melkiti

Siehe auch:
 Abgar-Bild (auch Mandylion oder Christusbild von Edessa)